Жан-Жак Сампе (; 17 августа 1932, Бордо — 11 августа 2022) — французский художник-карикатурист. Является автором более 30 коллекций рисунков, опубликованных в 30 странах мира. Совместно с Рене Госинни создал цикл рассказов «Маленький Николя».

Биография 
Жан-Жак Сампе родился в Бордо в 1932 году. Был исключён из школы и коллежа за плохое поведение, не зря позднее говорил: «В детстве моим любимым занятием было погалдеть, побаловаться и пошутить». Работал коммивояжёром и курьером, служил в армии по контракту, причём для этого ему пришлось завысить свой возраст (реально на тот момент Семпе не было и 18 лет). В 1952 году Семпе переехал в Париж, где познакомился с Рене Госинни и выиграл премию для молодых художников.

Неоднократно становился автором обложек журнала The New Yorker, много лет создавал регулярную колонку комиксов для Paris Match. В 1954 году Семпе и Госинни начали публикацию серии о Николя, которая позже была экранизирована. Писатель говорил так: «Сочинял и придумывал повесть в основном Рене, а я делал к ней иллюстрации». Однако участие он тоже принимал. В 1977 году Госинни умер и продолжать повесть пришлось ему одному.

Жан-Жак Семпе пользуется заслуженной славой во Франции. В 2006 году он стал командором Ордена Искусств и литературы, а в 2011—2012 году персональная выставка работ Семпе прошла в мэрии Парижа. Дочь художника от брака с художницей Мэтт Айверс — известная во Франции дизайнер Инга Семпе (род. 1968).

Скончался на 89-м году жизни, в своём загородном участке в окружении жены и близких друзей, 11 августа 2022 года.

Память 
 Анимационный фильм «Маленький Николя» (2022), Амандина Фредона и Бенжамена Массубра, биография, с элементами фантазии, о дружбе и совместной работе Семпе и Рене Госинни.

Примечания

Ссылки 
 Сампе и его рисунки
 О Сампе в блоге dm_bond

Семпе
Художники-иллюстраторы Франции